Le tournoi de tennis de Seattle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute du 18 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Seattle
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Seattle
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en janvier 1982